Кратер Аль-Мамун () — древний ударный кратер в гористой южной экваториальной области на видимой стороне Луны. Название дано в честь багдадского халифа из династии Аббасидов аль-Мамуна (Абу-ль-Аббас Абд-Аллах аль-Мамун, 786—833), основавшего в 829 году астрономическую обсерваторию в Багдаде, и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Абу-ль-Фида на северо-западе; кратеры Декарт на севере; кратер Тацит на востоке и кратер Гебер на юго-западе. На востоке от кратера располагается цепочка кратеров Абу-ль-Фиды.

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 47,8 км, глубина 2,48 км.

Кратер имеет полигональную форму с выступами на севере и юго-западе, вал кратера подвергся небольшому разрушению, имеет слегка террасовидную структуру. К южной части вала примыкает сдвоенная пара сателлитных кратеров — Аль-Мамун A и Аль-Мамун B. Внутренний склон вала значительно шире в восточной части, которая отбрасывает зубчатые тени на дно кратера. Высота вала над окружающей местностью составляет 1120 м, объём кратера приблизительно 1900 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, отмечено несколькими мелкими кратерами. Центральный пик отсутствует, в центре находятся три небольших холма.

Сателлитные кратеры 

 Кратер Аль-Мамун С включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 Снимки с борта Аполлона-16. 
 Кратер Аль-Мамун на карте LAC-96. 
 Селенологическая карта окрестностей кратера. 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны